35 – rok
 35 p.n.e.
 35 (liczba)